O Jornal Agora Sertãozinho também chamado de Jornal Agora, ou Jornal Agora Sertãozinho e Região é um periódico matutino editado na cidade de Sertãozinho, no estado de São Paulo, no Brasil.

História 
O jornal foi fundado em 2001, mais precisamente em 17 de agosto de 2001, com a intenção de divulgar os principais eventos da cidade. A princípio o jornal era em preto e branco.

Atualmente o jornal circula de terça a domingo, e tem versão a cores, alcançando Altinópolis, Barrinha, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guariba, Guatapará, Jaboticabal, Jardinópolis, Luís Antônio, Monte Alto, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho e Taquaral. o jornal tem tiragem diária atual de 15 mil exemplares, e 18 mil aos domingos, trata-se de um dos maiores jornais diários do estado de São Paulo.

Ligações externas 
 Site oficial

Sertãozinho (São Paulo)
Jornais de São Paulo (estado)